Салаватов — тюркская фамилия. Происходит от мужского имени Салават.

Известные носители:
 Салаватов, Алим Паша (1901—1942) — кумыкский поэт и драматург.
 Салаватов, Ренат Салаватович (род. 1949) — дирижёр, заслуженный артист России, народный артист Татарстана.
 Салаватов, Салават Магомедович (1922—2005) — известный график и живописец, заслуженный художник РСФСР, Народный художник Дагестана.
 Салаватов, Эльдар Измитдинович (род. 1976) — российский кинорежиссёр, сценарист, автор комиксов.

 Салаватова, Гузель Ауешовна (род. 1960) — арт-менеджер, председатель Тюменского рок-клуба, импресарио товарищества «Искусство или смерть».